Kullamäe ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Kullamäe (* 1971), estnischer Basketballspieler und -trainer
 Kristian Kullamäe (* 1999), estnischer Basketballspieler